Jaime González (né en 1938), joueur de football colombien ;
  (né en 1977), joueur de football chilien.